Spectator – pseudonimo del giornalista italiano Mario Missiroli

 The Spectator – quotidiano britannico pubblicato dal 1711 al 1712
 The Spectator – settimanale britannico di impronta conservatrice, fondato nel 1828
 The American Spectator – mensile statunitense di tendenze conservatrici
 American Spectator – rivista letteraria pubblicata negli Stati Uniti d'America negli anni dal 1932 al 1936